

Селища міського типу:
 Юр'ївка — Дніпропетровська область, Павлоградський район (до 2020 року — адміністративний центр ліквідованого Юр'ївського району)
 Юр'ївка — Луганська область, Алчевський район

Села:
 Юр'ївка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Юр'ївка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Юр'ївка — Донецька область, Бахмутський район
 Юр'ївка — Донецька область, Маріупольський район
 Юр'ївка — Донецька область, Покровський район, Криворізька сільська громада
 Юр'ївка — Донецька область, Покровський район, Селидівська міська громада
 Юр'ївка — Запорізька область, Бердянський район
 Юр'ївка — Запорізька область, Мелітопольський район, Якимівська селищна громада
 Юр'ївка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Юр'ївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Ганнівська сільська громада
 Юр'ївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Добровеличківська селищна громада
 Юр'ївка — Миколаївська область, Баштанський район
 Юр'ївка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Юр'ївка — Миколаївська область, Первомайський район
 Юр'ївка — Одеська область, Болградський район
 Юр'ївка — Полтавська область, Миргородський район
 Юр'ївка — Чернігівська область, Чернігівський район

 Юр'ївка — колишнє село Компаніївського району Кіровоградської області

Див. також 
 Юрівка